Pfaffenweiher ist ein geographischer Name

von Seen:
 Pfaffenweiher (Adelsdorf), einer der Görgenweiher bei Neuhaus, Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Pfaffenweiher (Ansbach), bei Deßmannsdorf, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Pfaffenweiher (Flachslanden), bei Borsbach, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pfaffenweiher (Frankenhardt), bei Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, gespeist vom Lanzenbach (Speltach)
 Pfaffenweiher (Gremsdorf), Weihergruppe bei Krausenbechhofen, Gemeinde Gremsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Pfaffenweiher (Kemnath), Weihergruppe bei Schönreuth, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pfaffenweiher (Kreuzlingen), bei Kreuzlingen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Pfaffenweiher (Leutershausen), bei Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Pfaffenweiher (Weisendorf), Weihergruppe bei Mechelwind, Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

eines Ortes:
 Pfaffenweiher (Frickingen), Wohnplatz der Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Pfaffensee
 Pfaffenteich
 Pfarrweiher